Kirovsk kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Kiraŭsk, stad, Mahiljoŭs voblast, 
 Kiraŭski Rajon, distrikt, Mahiljoŭs voblast,

Ryssland 

 Kirovsk, ort, Murmansk oblast, 
 Kirovsk (ort i Ryssland, Leningrad oblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar